Шелгуны — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 25 км к юго-западу от центра города Остров и в 2 км к западу от деревни Дубки.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)